«С точки зрения науки» () — с 2004 года американский научно-популярный и документальный фильм на телеканале National Geographic Channel. Сериал посвящён актуальным научным и технологическим вопросам, загадкам и проблемам современности. Рассматриваются как признанные исторические факты, так и сверхъестественные и паранормальные события, природные катаклизмы и катастрофы. К освещению этой тематики привлекаются специалисты в рассматриваемой области знаний. Фильм снят с использованием спецэффектов, что позволяет обеспечить эффект присутствия. Каждый эпизод представлен в форме занимательной и легкой для просмотра неподготовленного зрителя научной лекции. Последние эпизоды фильма вышли на экраны в 2011 году. Продолжительность одной серии — 45 минут.

Интересные факты 
 Название фильма дословно можно перевести как «Голая наука».
 Во Франции фильм выходит под названием «Superscience» (Супернаука).
 В большинстве эпизодов рассказчиком является Эрик Мейер.

Список серий

Сезон 1 (2004)

Сезон 2 (2005)

Сезон 3 (2006)

Сезон 4 (2007)

Сезон 5 (2008)

Сезон 6 (2009)

Сезон 7 (2010)

Сезон 8 (2011)

Ссылки 
 Официальная страница фильма
 Список серий на www.tvguide.com
 Список серий на www.ovguide.com
 Список серий и описание на сайте TheTVDB
 

Документальные телесериалы США
Программы National Geographic Channel